Tyroler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Tyroler (1891–1973), ungarisch-rumänischer Schachspieler
 Armin Tyroler (1873–1944), österreichischer Oboist und langjähriges Mitglied der Wiener Philharmoniker